Натуральне число 439
 439 рік до нашої ери
 439 рік нашої ери